Баланчивадзе Андрій Мелітонович (19 вересня (1 жовтня) 1906 року у Петербурзі) — грузинський радянський композитор, народний артист СРСР (з 1968 року).

Життєпис 
Він був сином М. А. Баланчивадзе. В 1927 році він закінчив Тифліську консерваторію (вчителем був М. М. Іполитов-Іванов), а в 1931 році — Ленінградську консерваторію. Баланчивадзе є автором першого грузинського балету «Серце гір» (1936 рік), балетів «Сторінки життя» (1961 рік), «Мцирі» (1964 рік), опери «Мзія» (1950 рік), симфоній, камерних та інструментальних творів, а також музики для театру та кіно. Йому були присвоєні орден Леніна, інші ордени, а також державні премії СРСР за 1946 та 1947 роки.

Примітки 

грузинські композитори